L'espressione Giochi olimpici di Innsbruck può essere riferita a due diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali ospitate dalla città di Innsbruck, in Austria:

IX Giochi olimpici invernali nel 1964
XII Giochi olimpici invernali nel 1976